Der SHV-Grossfeld-Cup 2007 war die 66. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 2 
Der HC Horgen gewann das Viertelfinale gegen den TV Länggasse Bern.

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1 
Der SV Lägern Wettingen gewann das Viertelfinale gegen den HC GS Stäfa mit einem Tor Differenz.

Untere Hälfte 2 
Der TV Zofingen hatte ein Freilos im Sechzehntelfinale.
Der TV Zofingen gewann das Achtelfinale gegen den TV Stein mit 25 zu 24.
Infolge von zu wenigen Spielern gab Pfadi Winterthur das Viertelfinale gegen den TV Zofingen forfait.

Einzelnachweise 

2007
Handballveranstaltung 2007
Sportveranstaltung im Kanton Aargau
Möhlin